Behren ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Behren-Lübchin, Gemeinde im Landkreis Rostock, Mecklenburg-Vorpommern
 Behren (Sprakensehl), Ortsteil der Gemeinde Sprakensehl im Landkreis Gifhorn, Niedersachsen
 Behren-lès-Forbach, Gemeinde im französischen Département Moselle
 Kanton Behren-lès-Forbach, Verwaltungseinheit im französischen Département Moselle

Behren ist der Familienname folgender Personen:

 Frank von Behren (* 1976), deutscher Handballspieler
 Meinrad Behren (1916–2004), deutscher Abt im Trappistenorden
 Sarah von Behren (* 1980), deutsche Sportjournalistin und Moderatorin
 Paul Behren (* 1991), deutscher Theaterschauspieler

Siehe auch:
 Beeren
 Beren
 Behrens